Лома де Идалго има више значења:

 Лома де Идалго (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома де Идалго (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику